Příjmení Pixa nosí více významných osobností:

 Bohuslav Pixa (* 1973) – český fotbalista, záložník
 Jan Pixa (1920–2004) – český konferenciér, moderátor, voiceover, dramatik, scenárista, příležitostný herec a dlouholetý dramaturg ČST
 Kamil Pixa (1923–2008) – československý vysoký důstojník StB, později mnoho let ředitel Krátkého filmu Praha
 Kim Pixa (* ???) – český hudební producent, DJ, režisér, básník a majitel vydavatelstvi Sun Recordings
 Michal Pixa (* 1960) – český kytarista a zpěvák